Wigand är ett efternamn, som burits av bland andra:
 
 Arpad Wigand (1906–1983), tysk SS-man
 Jeffrey Wigand (född 1942), före detta vice VD av forsknings- och utvecklingsavdelningen på Brown & Williamson, en whistleblower om tobaksindustrin
 Johann Wigand (1523–1587), tysk teolog
 Justus Heinrich Wigand (1769–1817), tysk obstetriker
 Paul Wigand (1786–1866), tysk jurist och historiker

Se även 
 Wiegand

Tyska efternamn